Фицсиммонс, Фицсиммонз () — английская фамилия.
 Фицсиммонс, Боб (1863—1917) — британский боксёр-супертяжеловес.
  (Роберт Стэнли Фицсиммонс; 1917—1998) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Фицрой» и «Сент-Килда».
  (род. 1980) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Детройт Лайонс».
 Фицсиммонс, Коттон (1931—2004) — американский баскетбольный тренер.
  (род. 1996) — австралийский гребец, чемпион мира по гребле на байдарке на 1000 метров в четвёрке с Джорданом Вудом, Кеном Уоллесом и Мюрреем Стюартом (2017).
  (род. 1976) — австралийский футболист, полуфиналист Чемпионата Австралии в составе клуба «Голд-Кост Юнайтед» (2011).
  (род. 1956) — британский горнолыжник, участник зимних Олимпийских играх 1976 года.
 Фицсиммонс, Томми (1870 — не ранее 1899) — шотландский футболист.
  (1819—1894) — канадский предприниматель и политик, член Палаты общин Канады (1878—1882).
 Фицсиммонс, Уильям — автор-исполнитель собственных песен.
  (Фредерик Лэндис Фицсиммонс; 1901—1979) — американский бейсболист и тренер, победитель Мировой серии в составе (1933) и в качестве одного из тренеров (1954) клуба «Нью-Йорк Джайентс».
  (1908—1981) — американский общественный деятель, и. о. президента (1967—1971) и президент (1971—1981) Международного братства извозчиков, сооснователь Альянса рабочего действия вместе с вышедшим, как и Братство, из объединения AFL-CIO профсоюзом работников автомобильной промышленности.
  (род. 1955) — игрок в австралийский футбол, игрок Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Мельбурн».
  (ур. Фицсиммонс; р. 1954) — австралийская крикетчица, чемпионка Австралии в составе сборной Виктории (1974, 1976, 1981), обладательница Женского кубка мира по крикету (1978, 1982).
 См. также